Ptilothyris är ett släkte av fjärilar. Ptilothyris ingår i familjen Lecithoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Ptilothyris